El Torneig de Queen's Club 2021, oficialment conegut com a cinch Championships 2021 és una competició tennística professional que es juga sobre gespa i pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 49a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 20 de juny de 2021 al Queen's Club de Londres, Anglaterra.

El tennista italià Matteo Berrettini va guanyar el títol més important del seu palmarès i aconseguir aquest el títol en la seva primera participació en el torneig.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2021
ATP Tour 2021